Tribunal Caribeny de Justícia (del seu nom en anglès Caribbean Court of Justice), organisme judicial de la Comunitat del Carib
 Comissió Colombiana de Juristes, organització no governamental de defensa dels drets humans de Colòmbia